Andrée Rochat-Aeschlimann (1900-1990), Zwitserse pianiste en componiste
 Isabelle Aeschlimann (1979-), Zwitserse schrijfster

Zwitserse achternaam